Калделаш () — португальська власна назва.

Топоніми

Калделаш (Амареш) — парафія.
 Калделаш (Гімарайнш) — парафія.